Bourem, une commune du cercle de Bourem dans la région de Gao au Mali
 Bourem-Inaly, une commune du cercle de Tombouctou dans la région de Tombouctou au Mali
 Bourem Sidi Amar, une commune du cercle de Diré dans la région de Tombouctou au Mali